Die Klass A 1959 war die 21. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 19. April und endete am 12. November 1959.

Dynamo Moskau gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Lokomotive Moskau zum neunten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS 
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || MDA
 || RUS
 || UKR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1959 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1959 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1959
1959